

Patronyme 

 Charles des Courtils de Merlemont (1906-1974), général français (rapport au château de Merlemont).

Toponyme
 Courtils , commune française, située dans le département de la Manche.

Autre  

 Réserve naturelle des Courtils, zone naturelle au sein du Marais-Vernier (région naturelle de l'Eure).